Чемпионат Италии по футболу 1900 года стал третьим сезоном футбольного первенства в Италии. В чемпионате приняло участие шесть команд. В третий раз подряд чемпионом стал футбольный клуб «Дженоа». Впервые в чемпионатах Италии выступили команды «Милан» из одноимённого города и туринский «Ювентус».

Клубы-участники

Действующий чемпион 
  Дженоа

Остальные

Лигурия 
  Сампьердаренезе

Ломбардия 
  Милан

Пьемонт 
  Джиннастика
  Торинезе
  Ювентус

Ход турнира

Отборочный матч 
По результатам этого отборочного матча «Дженоа» автоматически прошёл в финал турнира.

Первый раунд 
Первый раунд чемпионата представлял собой групповой мини-турнир, по итогам которого «Торинезе» вышел во второй раунд (полуфинал).

Результаты матчей

Второй тур

Финал

Примечания

Ссылки 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Футбол в Европе в 1900 году
1900
1900 год в Италии